Lida steht für:
 Lida, eine Stadt im Westen Weißrusslands
 Lida (Funing), eine Großgemeinde in der chinesischen Provinz Yunnan

Personen:
 Denah Lida (1923–2007), US-amerikanische Romanistin und Hispanistin
 María Rosa Lida de Malkiel (1910–1962), argentinisch-amerikanische Altphilologin und Hispanistin
 Raimundo Lida (1908–1979), argentinischer und US-amerikanischer Romanist und Hispanist

LiDa steht für:
 LiDa, ein Anorektikum, siehe Sibutramin

LIDA steht für:
 ICAO-Code des Flugplatzes Asiago in Asiago (Venetien), Italien
 Landesweite Informations- und Dokumentationsstelle Antisemitismus – Schleswig-Holstein

Abkürzung